|-
| 203601 - || || 19 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203602 - || 2002 ED || 4 de març de 2002 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 203603 - || || 9 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 203604 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203605 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203606 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203607 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203608 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203609 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203610 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203611 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203612 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203613 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203614 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203615 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203616 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203617 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203618 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203619 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203620 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203621 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203622 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203623 - || 2002 FU || 18 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203624 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203625 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203626 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203627 - || || 18 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203628 - || || 19 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203629 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203630 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203631 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203632 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203633 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203634 - || || 6 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203635 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203636 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203637 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203638 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203639 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203640 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203641 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203642 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203643 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203644 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203645 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203646 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203647 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203648 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203649 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203650 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203651 - || || 14 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203652 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203653 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203654 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203655 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203656 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203657 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203658 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203659 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203660 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203661 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203662 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203663 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203664 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203665 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203666 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203667 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203668 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203669 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203670 - || || 5 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203671 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203672 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203673 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203674 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203675 - || 2002 LH || 1 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203676 - || || 1 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203677 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203678 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203679 - || 2002 MK || 16 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203680 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 203681 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203682 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203683 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203684 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203685 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203686 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203687 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203688 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203689 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203690 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203691 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203692 - || || 8 de juliol de 2002 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 203693 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203694 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203695 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203696 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203697 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203698 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203699 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203700 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

3